Лас Педрерас има више значења:

 Лас Педрерас (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Педрерас (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику